Ундзен (вулкан)
Ундзен (Наґасакі)